Dit is een lijst van planetoïden 118701-118800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 118701 - || 2000 OW59 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118702 - || 2000 OM67 || 31 juli 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie, S. D. Kern
|-
| 118703 - || 2000 PJ8 || 4 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118704 - || 2000 PK10 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118705 - || 2000 PJ16 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118706 - || 2000 PL17 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118707 - || 2000 PC20 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118708 - || 2000 PO21 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118709 - || 2000 QS5 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118710 - || 2000 QN12 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118711 - || 2000 QT15 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118712 - || 2000 QU16 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118713 - || 2000 QY22 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118714 - || 2000 QF27 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118715 - || 2000 QW35 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118716 - || 2000 QR46 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118717 - || 2000 QK48 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118718 - || 2000 QT49 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118719 - || 2000 QK55 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118720 - || 2000 QB58 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118721 - || 2000 QM63 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118722 - || 2000 QV64 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118723 - || 2000 QC79 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118724 - || 2000 QF79 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118725 - || 2000 QD82 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118726 - || 2000 QO85 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118727 - || 2000 QS89 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118728 - || 2000 QN93 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118729 - || 2000 QC95 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118730 - || 2000 QL100 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118731 - || 2000 QX115 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118732 - || 2000 QY123 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118733 - || 2000 QN125 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118734 - || 2000 QO126 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118735 - || 2000 QM129 || 30 augustus 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 118736 - || 2000 QF132 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118737 - || 2000 QZ132 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118738 - || 2000 QF134 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118739 - || 2000 QO135 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118740 - || 2000 QN137 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118741 - || 2000 QH141 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118742 - || 2000 QA145 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118743 - || 2000 QV146 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118744 - || 2000 QA155 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118745 - || 2000 QU155 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118746 - || 2000 QS156 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118747 - || 2000 QB162 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118748 - || 2000 QE164 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118749 - || 2000 QD171 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118750 - || 2000 QY171 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118751 - || 2000 QW178 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118752 - || 2000 QQ186 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118753 - || 2000 QP188 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118754 - || 2000 QA192 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118755 - || 2000 QT198 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118756 - || 2000 QK200 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118757 - || 2000 QE207 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118758 - || 2000 QZ207 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118759 - || 2000 QR213 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118760 - || 2000 QU213 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118761 - || 2000 QB220 || 21 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118762 - || 2000 QM222 || 21 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118763 - || 2000 QU222 || 21 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118764 - || 2000 QC224 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118765 - || 2000 QB225 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118766 - || 2000 QQ229 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118767 - || 2000 QG230 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (118768) Carlosnoriega || 2000 QY233 || 25 augustus 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| (118769) Olivas || 2000 QJ249 || 28 augustus 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 118770 - || 2000 RY4 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118771 - || 2000 RY18 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118772 - || 2000 RL20 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118773 - || 2000 RH34 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118774 - || 2000 RH35 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118775 - || 2000 RR37 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118776 - || 2000 RB58 || 7 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118777 - || 2000 RW59 || 7 september 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 118778 - || 2000 RW62 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118779 - || 2000 RJ68 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118780 - || 2000 RM79 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118781 - || 2000 RN79 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118782 - || 2000 RP80 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118783 - || 2000 RJ81 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118784 - || 2000 RX85 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118785 - || 2000 RJ90 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118786 - || 2000 RJ98 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118787 - || 2000 RA99 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118788 - || 2000 RN99 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118789 - || 2000 RM101 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118790 - || 2000 RD104 || 6 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118791 - || 2000 SP6 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118792 - || 2000 SZ14 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118793 - || 2000 SV26 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118794 - || 2000 SJ28 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118795 - || 2000 SO29 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118796 - || 2000 SE30 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118797 - || 2000 SU31 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118798 - || 2000 SR32 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118799 - || 2000 SQ35 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118800 - || 2000 SC41 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten